Радио Jazz — российская радиостанция, осуществляющая вещание в Москве и ряде других городов России.

История 
Радиостанция начала вещание 26 ноября 2002 года. До весны 2014 года она принадлежала «Arnold-Prize Group», владевшей также Радио Classic, лицензии были оформлены на ООО «Стайл Медиа».

6 апреля 2014 года обе станции были приобретены АНО «Информационный центр радиовещания, искусства и культуры „Вера, надежда, любовь“» за сумму около 15—20 млн $.

25 апреля 2014 года сообщалось о том, что для станций «Радио Джаз» и «Радио Классик» был найден новый покупатель, им должен был стать основатель инвесткомпании Marshall Capital Константин Малофеев.

23 июля 2014 года «Радио Джаз» была перепродана ЗАО «Мультимедиа-холдинг» Виталия Богданова. В состав холдинга входит Наше радио, станции Best FM, Rock FM и Радио Ultra (работает в режиме интернет-вещания), а также российское информационное агентство — Национальная служба новостей («НСН»).

Аудитория и формат радиостанции 
Формат радиостанции — практически все направления джаза: вокальная и инструментальная классика, кул-джаз, би-боп, смуз-джаз и блюз.

Каждый пятый житель Москвы слушает джаз и блюз. Как правило, это люди интеллектуальных профессий, они интересуются новостями из мира политики и экономики. Среди слушателей встречаются как мужчины, так и женщины, хотя первых несколько больше (61 %). По возрасту это преимущественно люди среднего (25—45 лет) и старшего (45—65 лет) возраста. Ежедневная аудитория радиостанции по данным TNS Russia за 2015 год составила 366 тыс. человек. Месячный охват — 1,4 млн.человек.

Города вещания 
 Москва — 89,1 МГц
 Ангарск — 106,8 МГц
 Архангельск — 91,6 МГц
 Великий Новгород — 100,0 МГц
 Димитровград — 99,2 МГц
 Ижевск — 97,4 МГц
 Самара — 97,8 МГц
 Севастополь — 87,7 МГц
 Симферополь — 103,1 МГц
 Томск — 99,6 МГц
 Феодосия — 98,5 МГц
 Ялта — 94,8 МГц

Вещание планируется 
 Феодосия — 98,5 МГц

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Коммерческие радиостанции России
Радиостанции на русском языке
Джазовые радиостанции
Джаз в России